Homberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Homberger (* 1956), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Alex Homberger (1912–2007), Schweizer Ruderer
 Christoph Homberger (* 1962), Schweizer Sänger (Tenor)
 Dominique G. Homberger (* 1948), US-amerikanisch-schweizerische Zoologin
 Esther Fischer-Homberger (1940–2019), Schweizer Psychiaterin und Medizinhistorikerin
 Hans Homberger (1908–1986), Schweizer Ruderer und Uhrenfabrikant
 Heinrich Homberger (1806–1851), Schweizer Politiker
 Jeremias Homberger (1529–1595), deutscher evangelischer Theologe
 Ernst Jakob Homberger (1869–1955), Schweizer Unternehmer.
 Luca Homberger (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Ludwig Homberger (1882–1954), deutscher Jurist
 Paul Homberger (1560–1634), deutscher Musiker
 Rudolf Homberger (1910–?), Schweizer Ruderer
 Ruedi Homberger (1940–2020), Schweizer Fotograf, Filmemacher, Extrembergsteiger, Bergführer und Gebirgspilot